Вист — многозначный термин:

Персоналии
 Вист, Александр Францевич (1722—1794) — петербургский архитектор.
 Вист, Антон (1801—1835) — немецкий ботаник.
 Вист, Сюзанне (род. 1967) — детский воспитатель из Грайфсвальда (Германия), активистка движения за введение безусловного основного дохода.

Карточные игры
 Вист — командная карточная игра, предшественница бриджа и винта.
 Вист — карточный термин (в преферансе и др. играх).